Caswell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Caswell (1799–1877), US-amerikanischer Pädagoge und Mathematiker
 Elaine Caswell, professionelle Sängerin
 Hal Caswell (* 1949), US-amerikanischer Biologe
 Lucien B. Caswell (1827–1919), US-amerikanischer Politiker
 Richard Caswell (1729–1789), US-amerikanischer Politiker
 Sara Caswell (* 1978), US-amerikanische Geigerin
 Shanley Caswell (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin

Orte im Vereinigten Königreich:
 Caswell (Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Caswell (Maine), im Aroostook County
 Caswell (Wisconsin), Town(ship) im Forest County
 Caswell County, Verwaltungseinheit in North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Caswell County Courthouse, in Yanceyville, North Carolina, ID-Nr. 73001309
 Caswell Public Library, in Harrison, Maine, ID-Nr. 05000056